Det finns flera kända personer med namnet Sten Granlund
Sten Granlund (journalist)
Sten Granlund (konstnär)